HMS Grasshopper je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Grasshopper (1806) 
 HMS Grasshopper (1938)

Glej tudi 
 HMS Grasshopper (Weymouth)

Grasshopper